53-й выпуск  Тура Дренте — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Дренте. Гонка прошла 14 марта 2015 года в рамках Европейского тура UCI 2015. Победу одержал бельгийский велогонщик Эдвард Тёнс из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 23 команды: команда категории UCI WorldTeam  — , 10 проконтинентальных команд и 12 континентальных. Всего на старт соревнования вышли 178 гонщиков. До финиша доехали 106 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Тур Дренте 2015 на FirstCycling
 
 
 
 

2015 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2015 году
Март 2015 года